Inside Job, album musicale del 2000 di Don Henley
 Inside Job, brano musicale dei Pearl Jam nell'omonimo album del 2006
Inside Job, film del 1946 diretto da Jean Yarbrough
Inside Job, documentario del 2010 di Charles H. Ferguson
 Inside Job , libro sulla crisi economica delle S&L , di Stephen Pizzo et al.
Inside Job, serie animata del 2021